Als Mercedes-Benz Baureihe 118 wird intern die zweite Generation des CLA des Automobilherstellers Mercedes-Benz bezeichnet. Es ist die Nachfolgebaureihe der Baureihe 117. Die technische Basis für die Baureihe 118 liefert die im Februar 2018 vorgestellte Baureihe 177.

Geschichte 
Das viertürige Coupé (C 118) wurde auf der Consumer Electronics Show im Januar 2019 vorgestellt, seit Februar 2019 wird es im ungarischen Kecskemét produziert. Im Mai 2019 kamen die ersten Fahrzeuge auf den Markt. Im März 2019 wurde auf dem Genfer Auto-Salon der Shooting Brake (X 118) vorgestellt, der ebenfalls im Werk Kecskemét produziert wird und im September 2019 auf den Markt kam. Eine überarbeitete Version der Baureihe debütierte im Januar 2023.

AMG-Modelle 
Auf der New York International Auto Show im April 2019 wurde mit dem Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC das zwischenzeitliche Topmodell der Baureihe präsentiert. Seit August 2019 wird es ausgeliefert. Anfang Juni 2019 wurde auch der Shooting Brake als Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC vorgestellt.

Im Juli 2019 wurden der CLA 45 4MATIC+ und der CLA 45 S 4MATIC+ von AMG vorgestellt. Das S-Modell stellt das stärkste Modell der Baureihe und weltweit das stärkste in Serie gebaute Vierzylinder-Modell dar.

Wie bereits beim Vorgänger und im Gegensatz zu den Modellen der A-Klasse sind die Türen des CLA wieder rahmenlos ausgeführt.

Technische Daten 
Zum Verkaufsstart im März 2019 war der neue CLA mit einem 1,3-Liter-Ottomotor des Typs M 282 DE 14 mit 100 kW (136 PS) oder 120 kW (163 PS), einem Zweiliter-Ottomotor vom Typ M 260 DE 20 AL mit 140 kW (190 PS) oder 165 kW (224 PS) oder einem 1,5-Liter-Dieselmotor des Typs OM 608 DE 15 mit 85 kW (116 PS) erhältlich. Die beiden stärkeren Ottomotoren sind gegen Aufpreis mit Allradantrieb verfügbar. Im April folgte die 225 kW (306 PS) starke AMG-Variante sowie ein Dieselmotor mit 110 kW (150 PS) oder 140 kW (190 PS). Der 285 kW (387 PS) starke CLA 45 und der 310 kW (421 PS) starke CLA 45 S wurden im Juli 2019 präsentiert. Mit der Modellpflege im Januar 2023 erhielten alle Benziner außer dem des AMG A 45 S ein 48-Volt-Bordnetz. Außerdem entfielen die Varianten mit Schaltgetriebe.

Eine Variante mit Plug-in-Hybrid-Antrieb wurde im März 2020 vorgestellt. Der CLA 250 e wird in beiden Karosserieversionen produziert und wird vom 1,3-Liter-Ottomotor des Typs M 282 mit  in Kombination mit einem  starken Elektromotor angetrieben.
Zusammen ergibt dies eine Systemleistung von 160 kW (218 PS) und ein Systemdrehmoment von 450 Nm. Der Zustart des Verbrenners erfolgt durch die E-Maschine. Der Lithium-Ionen-Akkumulator hat eine Kapazität von 15,6 kWh und ermöglicht eine elektrische Reichweite von bis zu 79 Kilometern.

Anfänglich wurde in der Presse ein Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) von 0,23 angegeben. Tatsächlich beträgt der cw-Wert beim strömungsgünstigsten Modell CLA 250 Coupe derzeit nach Herstellerangaben aber 0,24. Dies ist etwas schlechter als beim Vorgängermodell Mercedes-Benz Baureihe 117.

Ottomotoren 

* Die Motorbezeichnung ist wie folgt verschlüsselt:
M = Motor (Otto), Baureihe = 3 stellig, DE = Direkteinspritzung, Hubraum = Deziliter (gerundet), L = Ladeluftkühlung, A = Abgasturbolader

Hybrid 

 * Die Motorbezeichnung ist wie folgt verschlüsselt:
M = Motor (Otto), Baureihe = 3 stellig, DE = Direkteinspritzung, Hubraum = Deziliter (gerundet), L = Ladeluftkühlung, A = Abgasturbolader

Dieselmotoren 

* Die Motorbezeichnung ist wie folgt verschlüsselt:
OM = Oelmotor (Diesel), Baureihe = 3 stellig, q = Quereinbau, DE = Direkteinspritzung, Hubraum = Deziliter (gerundet), L = Ladeluftkühlung, A = Abgasturbolader, SCR = Art der Abgasnachbehandlung

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website Mercedes-Benz C118
 Offizielle Website Mercedes-Benz X118

118
Limousine
Kombi
Hybridelektroautomodell